Ксе́ния Хо́ффман (наст. имя — Ксе́ния И́горевна Бо́ндарева; ) — российская ведущая и видеоблогер. С 2021 года ведёт ток-шоу о блогерах «Стенка». В период с 2019 по 2021 годы была интервьюером на канале «Пушка». Помимо этого, с 2014 года ведёт личный канал на YouTube в жанрах юмор и лайфстайл.

Ранние годы 
Ксения Игоревна Бондарева родилась 22 августа 1997 года в Москве. Занималась различными видами спорта, в том числе фигурным катанием. По окончании школы поступила в Российский университет дружбы народов на факультет филологии. Отучилась там три года, после чего отчислилась.

Карьера 
18 марта 2014 года создала личный канал на YouTube. На решение Ксении повлиял её прежний друг и по совместительству видеоблогер Кирилл Черкасов. Основной тематикой канала стали развлекательные и разговорные видео.

В феврале 2019 года стала новой ведущей YouTube-канала «Пушка», специализирующегося на тематике интервью.

23 ноября 2019 года выпустила свой первый музыкальный сингл под названием «Я в грвно». В названии трека «грвно» является эрративом слова «говно», что уже перед прослушиванием трека даёт отчасти понять слушателю его смысл — песня повествует о жизни тусовщицы, которая выпивает настолько много алкоголя, что не может даже попасть по нужной букве на клавиатуре телефона, из-за чего вместо слова «говно» получается «грвно». Фраза «Я в говно» в разговорной речи обычно означает как раз то, что человек выпил очень много спиртного. Песня выполнена в жанре танцевальной музыки.

В июне 2020 года запустила на личном канале рубрику «Drunk Kitchen», в которой готовила еду с различными интернет-звёздами. Отличительной чертой шоу являлось то, что в процессе готовки Ксения и приглашённая звезда употребляют алкоголь. Интернет-издание SRSLY называет шоу «„Смаком“ на минималках». Однако почти сразу же проект был заброшен, а через некоторое время возрождён вновь. Прошлые выпуски шоу сама Ксения называет «нулевым сезоном», подразумевая, что они являлись лишь экспериментом.

В декабре 2020 года на канале «Пушка» Ксения выпустила расследование о домогательствах в TikTok-доме «Lemonade House». Выпуск вызвал широкий общественный резонанс в сети. После данных событий уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец по мотивам расследования направила обращения в Следственный комитет и Прокуратуру России. Через некоторое время после данного инцидента «Lemonade House» объявил о своём закрытии.

В марте 2021 покинула канал «Пушка». До прихода Ксении на канал количество его подписчиков составляло около десяти тысяч человек, тогда как после её ухода их количество насчитывало почти два миллиона. В мае того же года объявила о создании ток-шоу «Стенка», в рамках которого будет задавать гостям «самые острые вопросы, которые не осмеливаются озвучивать другие ведущие».

Критика и оценки 
В феврале 2021 года журнал Elle Girl высказал мнение, что поведение Ксении в роли ведущей не укладывается в рамки общепринятых норм морали. Сама же Ксения считает, что не выходит за рамки морали, однако уточняет, что позволяет себе быть субъективной и выражать своё мнение на интервью.

В марте 2021 года журнал «Сноб» сравнил Ксению Хоффман с интервьюером и ведущим шоу «вДудь» Юрием Дудём, назвав её «Дудём для 17-летних».

В октябре 2021 года после интервью с Ксенией тиктокер Даня Милохин высказал мнение, что она унижала его и задавала ему много провокационных вопросов во время интервью. Ксения отреагировала на заявления — по её словам, она просто выполняла поставленную задачу интервьюера. Она также сделала акцент на том, что Милохин после интервью говорил ей о том, что ему всё понравилось. На это Данила ответил, что действительно не имеет каких-либо претензий к Ксении.

Участие в шоу

Участие в фестивалях

Дискография 
Синглы
 2019 — «Я в грвно»

Награды и номинации

Примечания 

 Статьи

 Видео

 Остальное

Ютуберы, известные под псевдонимами
Ведущие по алфавиту
Ведущие России